Брут II Зелёный Щит (), согласно хронике Джеффри Монмутского седьмой легендарный король Британии, сын короля Эбравка. Счастливо правил целых 14 лет.

Родословная

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии